IGB est un sigle qui peut désigner :
 Inspection générale des bibliothèques, un ancien service d'inspection français ;
 information géographique bénévole, l'utilisation d'outils afin de créer, rassembler, et diffuser des données géographiques fournies bénévolement par des particuliers ;
 Internationaler Gewerkschaftsbund (en français, Confédération syndicale internationale), la plus grande organisation internationale syndicale en termes d'organisations affiliées et d'adhérents.